

Astronomia 
 M10 – oggetto del catalogo Messier

Trasporti 
 M10 – autostrada britannica collegamento tra la M1 e St Albans

Metropolitane 
 M10 – linea della metropolitana di Istanbul

Altro 
 M10, noto anche coeme MIRA – motore a propellente liquido
 M10 Wolverine – cacciacarri americano
 M-10 (obice)
 M10 – nome del partito politico romeno Partito Alternativa Giusta fino al 2019